ou À l'est d'Éden peut désigner :
 À l'est d'Éden, un roman de John Steinbeck (1952) ;
 À l'est d'Éden, un film américain (1955) d'Elia Kazan, sorti en 1955, adapté du précédent ;
 À l'est d'Éden, une série télé de 400 minutes réalisé par Harvey Hart en 1981 ;
 East of Eden, un groupe britannique de musique ;
 East of Eden, une série télévisée sud-coréenne (2008-2009).